Täcklind är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Täcklind (1902–1967), svensk jurist
 Magnus Täcklind, flera personer
 Magnus Täcklind (jurist)  (1860–1940), svensk jurist och politiker
 Magnus Täcklind (ingenjör) (1874–1943), svensk ingenjör och företagsledare
 Sven Täcklind (1905–1985), svensk matematiker

Svenska efternamn